Финал Кубка Либертадорес 1963 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1963, 4-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 3 и 11 сентября 1963 года между бразильским «Сантосом» и аргентинской «Бокой Хуниорс».

По пути к финалу «Бока Хуниорс» преодолела групповой раунд, оказавшись сильнее парагвайской «Олимпии» и чилийского «Универсидада де Чили», в полуфинале же она в двухматчевом противостоянии переиграла уругвайский «Пеньяроль» (3:1 по итогам двух встреч).

«Сантос» же как действующий победитель Кубка Либертадорес был освобождён от прохождения группового этапа. Для попадания в финал ему понадобилось преодолеть сопротивление бразильского «Ботафого» в полуфинале, завершив первый домашний матч вничью 1:1, в гостях «Сантос» не оставил шанса сопернику, разгромив его со счётом 4:0.

В первом финальном матче 3 сентября на «Маракане» «Сантос» повёл со счётом 3:0 к 28-й минуте матча, благодаря дублю Коутиньо и голу Лимы. В оставшееся время аргентинцы смогли свести отставание до минимума: Хосе Санфилиппо забил в концовках первого и второго таймов.

В ответном матче 11 сентября на стадионе «Бомбонера» первыми счёт открыли аргентинцы сразу же после перерыва: вновь за них отличился Санфилиппо. Однако вскоре, на 50-й минуте, Коутиньо восстановил равновесие в матче, а на 82-й минуте победу бразильцам принёс гол Пеле.

Таким образом по итогам двух встреч бразильский «Сантос» защитил свой прошлогодний титул обладателя Кубка Либертадорес. В качестве победителя «Сантос» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1963, где в трёхматчевом противостоянии он переиграл итальянский «Милан» с общим счётом 7:6.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1963
Кубок Либертадорес
Сентябрь 1963 года
События 3 сентября
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Спорт в Бразилии в 1963 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
События 11 сентября
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
1963 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Матчи ФК «Сантос»